

Geografia 
 Földes –  città dell'Ungheria situata nella provincia di Hajdú-Bihar

Persone 
 Andor Foldes (1913-1992) – pianista ungherese
 Dezső Földes (1880-1950) – schermidore ungherese
 Ján Földeš (1915-1981) – calciatore slovacco
 Jolán Földes (1902-1963) – scrittrice ungherese
 László Földes (1959) – architetto ungherese
 László Földes (1945) – cantante ungherese
 Peter Foldes (1898-1958) – regista, animatore e pittore ungherese naturalizzato britannico
 Pierre Foldes (1961) – medico chirurgo francese